Ermellini – cognome italiano
 Mustela erminea